Бах (, дослівно — струмок, джерело) — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Вільгельм Фрідеман Бах (1710–1784) — німецький композитор. Син Йоганна Себастьяна Баха.
 Давид Йосип Бах (1874–1947) — журналіст, громадсько-політичний діяч (Австрія).
 Джеймс Бах (1966) — тестувальник програмного забезпечення, письменник. Син Річарда Баха.
 Йоганн Амброзій Бах (1645—1695) — німецький скрипаль і диригент. Батько композитора Йоганна Себастьяна Баха.
 Йоганн Крістіан Бах — німецький композитор. Син Йоганна Себастьяна Баха.
 Йоганн Крістоф Фрідріх Бах — німецький композитор. Син Йоганна Себастьяна Баха.
 Йоганн Себастьян Бах (1685–1750) — німецький композитор.
 Карл Філіпп Емануель Бах (1714–1788) — німецький композитор, син Йоганна Себастьяна Баха.
 Крістіан Бах (1959—2019) — аргентинсько-мексиканська акторка.
 Бах Олексій Миколайович (1857–1946) — український та російський хімік.
 Річард Бах (1936) — американський письменник.
 Бах Роберт Романович (1859–1933) — російський скульптор.
 Томас Бах (1953) — президент МОК.
 Джилліан Бах (27 квітня 1973) — американська акторка кіно та телебачення.

Інше 

 B-A-C-H — музичний мотив, відомий як монограма Й. Баха
 1814 Бах — астероїд

Німецькі прізвища